Амалия (, , , ) — женское имя или часть составного женского имени:

 Герцогиня Амалия Мария Баварская ()
 Амалия&Амалия (Амалия Мордвинова, ныне Амалия Беляева) — актриса.
 Амалия Родригес () — португальская певица, «королева фаду», «голос Португалии».
 Амалия Прусская — Анна Амалия Прусская () — прусская принцесса, младшая сестра короля Пруссии Фридриха Великого, немецкий композитор.
 Амалия Крюденер — Амалия Максимилиановна Криденер — внебрачная дочь Максимилиана Лерхенфельда, немецкого дипломата и государственного деятеля.
 Анна Амалия Брауншвейгская () — герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.
 Амалия Саксонская — принцесса, писательница (Амалия Гейтер) и композитор (Амалия Серена).
 Мария Амалия Саксонская (полное имя ) — немецкая принцесса из династии Веттинов.
 Амалия Лельман (; урождённая Паульсен ()) — шахматистка, первая в мире женщина, достигшая мастерского класса игры.
 Катарина-Амалия, принцесса Нидерландов и принцесса Оранская-Нассау () — старшая дочь принца Оранского Виллема Александра и принцессы Максимы.
 Принцесса Антуанетта Амалия Брауншвейг-Вольфенбюттельская () — герцогиня Брауншвейг-Люнебургская, из дома Вельфов.
 Виктория Луиза Амалия Брауншвейг-Вольфенбюттельская () — принцесса прусская, супруга Августа Вильгельма Прусского.
 Амалия Георгиевна фон-Менгден (1799—1864) — баронесса, фабрикантша, одна из первых женщин-предпринимателей в текстильной промышленности России.
 Амалия Августа Баварская — принцесса Баварская, в замужестве королева-консорт Саксонии.
 Амалия Вюртембергская — герцогиня Вюртембергская, после замужества стала герцогиней Саксен-Альтенбургской
 Амалия Гессен-Гомбургская — принцесса Гессен-Гомбургская, в замужестве наследная принцесса Ангальт-Дессауская.
 Амалия фон Гельвиг (1776—1831) — немецкая писательница
Амалия, в географических названиях:
 Шарлотта-Амалия () — столица и крупнейший город зависимой территории Американские Виргинские острова, находится на острове Сент-Томас.
 (284) Амалия — астероид, открытый в 1889 году

См. также 
 Амелия
 Амилия (значения)
 Амели (фильм)
 Эми

Страницы значений:Тёзки